Philippe Gilbert peut désigner :
 Louis-Philippe Gilbert (1832-1892), connu le plus souvent comme Philippe Gilbert, mathématicien français ;
 Philippe Gilbert (1982-), coureur cycliste belge.